2 miejscowości w Polsce: 
 Wola Błędowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek 
 Wola Błędowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo

Zobacz też:
 Wola Błędowa